Pendragon — британская нео-прогрессив рок-группа, основанная в 1978 году в городе Страуд (Глостершир) как Zeus Pendragon гитаристом Ником Барретом (Nick Barrett). Слово Zeus вскоре было отброшено — участники решили, что название слишком длинное и будет плохо смотреться на футболках. В самом начале было несколько изменений состава группы, но с 1986 состав стал довольно стабильным (кроме двух смен за ударной установкой). За свою историю Pendragon выпустили 8 студийных альбомов, 7 концертных и 4 DVD.

История
Группа появилась во времена оживления прогрессивного рока и появления неопрогрессива, возглавляемого такими группами, как Marillion, Pallas и Twelfth Night, в начале 1980-х, и часто появлялась на разогреве у Marillion и других известных нео-прог-групп. После их дебютного альбома The Jewel, группа пыталась записывать более коммерческие альбомы (что подтверждает альбом Kowtow и EPs Red Shoes и Saved By You), но их попытка добиться успеха у мейнстримовой аудитории провалилась.

В 1991 году группа основывает свой собственный лейбл, Toff Records, и выпускает архивный релиз The Rest of Pendragon (коллекцию треков с EP), и студийный альбом The World, в котором группа возвращается к более прогрессивному звучанию, которое они будут развивать и в последующих трёх альбомах, The Window of Life, The Masquerade Overture и Not of This World.

С этого момента их популярность возросла, и, пока на родине группа находится в тени, они имеют значительное число фанатов в Европе. В частности, они довольно популярны в Польше: здесь они выпустили один сборник (The History: 1984 - 2000 специально для польского рынка) и записали несколько концертных альбомов (Live In Krakow 1996, Past And Presence (2007), Concerto Maximo (2009)).

В 2002-м году группа выпустила Acoustically Challenged - акустический сеанс, содержащий песни, специально переписанные для акустических инструментов, который до этого транслировали на Radio 3 Warsaw. Это был совершенно неожиданный ход, так как прогрессивный рок того времени имел тенденцию к использованию электронных синтезаторов и электронных гитар; тем не менее, композиции группы хорошо подходили к акустическим инструментам, и альбом был довольно успешным. Это событие стало вестником готовности музыкантов к экспериментам, следствием чего стал выход новых студийных альбомов, выпущенных в том же ключе, как и The World. Альбом 2005-го Believe стал более мрачным, нежели предыдущие, что вызвало дискуссию среди фанатов. Альбом 2008-го Pure,отличный от стиля Believe, был очень хорошо принят прог-роковым сообществом; на веб-сайте progarchives.com альбом стал одним из самых популярных в 2008 и попал в Топ-10 прог релизов 2008 года.

Недавно, в 2009-м, Pendragon выпустили живой альбом и DVD Concerto Maximo, снятый в Катовице 13 октября 2008 года. Концерт был выпущен в нескольких версиях - как CD релиз, содержащий только аудиозапись концерта, DVD, содержащий полный концерт, и специальное издание (DVD и 2 CD), выпущенное ограниченным тиражом в 1000 копий.

Состав

Текущий состав 
 Nick Barrett — гитара, вокал (с 1978)
 Peter Gee — бас-гитара (с 1978)
 Clive Nolan — клавишные (с 1986). С 1995 года также участвует в группе Arena.
 Jan-Vincent Velazco - ударные (2015 - настоящее время)

Бывшие участники 
 John Barnfield - клавишные (1978-1984)
 Nigel Harris - ударные (1978-1986)
 Rick Carter - клавишные (1984-1986)
 Fudge Smith - ударные (1986-2006)
 Joe Crabtree - ударные (2006-2008)
 Scott Higham — ударные (с 2008 - 2014)
 Craig Blundell - ударные (2014 - 2015)

Дискография

Студийные альбомы 
 The Jewel (1985) — включая первую часть Fly High, Fall Far (EP)
 Kowtow (1988)
 The World (1991)
 The Window Of Life (1993)
 The Masquerade Overture (1996)
 Not Of This World (2001)
 Believe (2005)
 Pure (2008)
 Passion (2011)
 Men Who Climb Mountains (2014)
Love Over Fear (2020)

Концертные альбомы 
 WRIF 101 Live At Hart Plaza (1983)
 9:15 Live (1986) — включая вторую часть Fly High, Fall Far (EP)
 The Very, Very Bootleg (1993)
 Utrecht… The Final Frontier (1995)
 Live In Krakow 1996 (1997)
 Accoustically Challenged (2002)
 Concerto Maximo (2009)

EP 
 Fly High, Fall Far (1984) — только винил
 Fallen Dreams And Angels (1994)
 As Good As Gold (1996)

Раритеты и сборники 
 The R(B)est of Pendragon (1991) — включая Fly High, Fall Far (EP)
 Overture 1984—1996 (1998) (американский сборник)
 Once Upon a Time in England Volume 1 (1999) (раритеты)
 Once Upon a Time in England Volume 2 (1999) (раритеты)
 The History: 1984—2000 (2000) (сборник, выпущенный специально для Польши)

DVD 
 Live at Last...And More (2002)
 And Now Everybody To The Stage (2006)
 Past And Presence (2007)
 Concerto Maximo (2009)
 Masquerade 20 (2017)

CD/DVD 
 Liveosity (Acoustically Challenged CD вместе с Live at Last…And More DVD, с новыми иллюстрациями)

Ссылки

Официальный сайт
Страница Pendragon на MySpace
Pendragon на Last.fm
Pendragon на сайте Allmusic

Группы прогрессивного рока из Великобритании
Рок-группы Великобритании
Группы неопрогрессивного рока